Cemetary — шведская метал-группа, образованная в 1989 году и исполнявшая на раннем этапе дэт, а затем готик-метал.

Биография группы 
После того, как группа подготовила две демозаписи, был подписан контракт с Black Mark Productions. Музыканты записали пять студийных альбомов, вершиной из которых, по мнению многих критиков, стал «Sundown», и после выхода «The last confession» группа распалась. Лидер и автор большинства её песен Матиас Лодмальм основал проект Sundown, а также несколько других, с которыми продолжил работать в готическом направлении. Затем, в 2003 году, было объявлено о возрождении Cemetary. Последним альбомом группы стал «Phantasma»: после его выхода в 2005 году Лодмальм объявил о своём решении завязать с металом.

Состав группы 
 Матиас Лодмальм — вокал, клавишные, гитара (1989-2005)
 Кристиан Сааринен — гитара (1989—1992) (Lake of Tears)
 Антон Хэдберг — гитара (1992—1993)
 Андерс Иверс — гитара (1994—1997) (Tiamat, Dark Tranquillity)
 Зрико Цуляк — бас-гитара(1989—1993)
 Томас Йосефсон — бас-гитара (1994—1997)
 Морган Гредекер — ударные (1989) (Beseech)
 Йуна Сиверс — ударные(1989—1993)
 Маркус Нордберг— ударные (1994—1997)

Дискография 
 Incarnation of Morbidity (demo) (1990)
 In Articulus Mortis (demo) (1991)
 An Evil Shade of Grey (1992)
 Godless Beauty (1993)
 Black Vanity (1994)
 Sundown (1996)
 Last Confessions (1997)
 Sweetest Tragedies (1999)
 The Beast Divine (2000)
 Phantasma (2005)

Примечания

Ссылки 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2005 году
Дэт-метал-группы Швеции
Готик-метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы Швеции